I Eurovision Song Contest har antalet deltagare, antalet utdelade poäng och röstningssystem skiftat genom åren, vilket försvårar en rättvis poängjämförelse.

Poängrekord

Högsta poäng 
Nedanstående tabell listar de vinnande bidragen under poängsystemet ifrån 1957-2015 och nuvarande poängsystem (från 2016 och framåt) efter hur många procent av en teoretisk maxpoäng (antalet röstande exklusive egna landet) de uppnått.

Jämförelse i antal poäng för vinnande bidrag 
Detta är en lista på poäng som delats ut i Eurovision Song Contest under åren. De höga poängen som senare års bidrag har fått som t.ex. Salvador Sobral, Jamala, Alexander Rybak och Emmelie de Forest beror på att fler länder tävlat de senaste åren och därför har det också varit fler länder som delat ut poäng. Jämförelsen blir därför inte rättvis. Å andra sidan blir ovanstående inte heller rättvist, eftersom den geografiska spridningen var betydligt mindre under tidigare år. Det har också varit olika röstningssystem genom åren. Inför 2016 års tävling infördes ett nytt poängsystem, vilket innebar att i både final och semifinaler genererade jurygruppernas röster och tittarrösterna 12, 10, 8-1 poäng var, istället för en gemensam poängsättning per land. Dubbelt så många poäng delades alltså ut från och med detta år, vilket är förklaringen till de jämförelsevis höga poängsummorna.

I Eurovision Song Contest får låtarna poäng efter placering av varje enskild jury/tittargrupp, dvs första plats får 12 poäng, andra plats får 10 poäng, tredje plats får 8 poäng och så vidare till en poäng. Vilket gör att låtarnas poäng avgörs av konkurrensen, ett bidrag som tävlar ett år skulle hypotetiskt kunna få annan poängsumma och placering om den deltagit ett annat år. Även så kan de röstade personernas åsikter förändras över en tid så därför går det inte heller helt jämföra poängen ifrån de olika åren. Det brukar inte heller vara exakt samma länder som deltar de olika åren, även jurymedlemmarna i juryn byts ut varje år. Det gör att majoritetens åsikter ser inte helt likadan ut varje år i Eurovision Song Contest. Eftersom poängen för varje bidrag inte säger något direkt om kvalitén, utan bara om den är bättre än de andra bidragen som deltog samma år enligt de röstande personerna enligt dåvarande röstningsystem gör det att jämförelse mellan bidrag som deltagit olika år inte är helt rättvis.

Denna statistik visar vilket vinnande bidrag som har fått mest poäng genom tiderna.

Tidslinje för högsta poäng

Jämförelse i antal poäng 
Nedan listas de tio länder som i semifinaler och final fått högst totalpoäng. För finaler räknas sedan starten 1956, medan för semifinaler räknas från år 2004. Det som kan noteras är att tävlingen med åren har blivit större och att fler länder har deltagit de senare åren jämfört med i början. I och med att fler länder har deltagit har slutpoänger blivit högre. Det är därför fel att jämföra år med år, eftersom fler poäng har delats ut de år då fler länder deltagit. För semifinaler kan det också noteras att då tävlingen endast hade en semifinal (2004-2007) fick alla tävlande länder det året vara med och rösta även i semifinalen, vilket av naturliga skäl har gjort att länder kan ha fått högre slutpoäng. Från år 2008 är det istället två semifinaler som gäller och då är det endast de tävlande länderna i den aktuella semifinalen + två/tre extraröstande direktkvalificerade länder som röstar. Detta gör att poängsummorna då varierar beroende på hur många länder som får rösta. Oftast blir det färre som får rösta och då blir poängsummorna lägre.

Inför 2016 års tävling infördes ett nytt poängsystem, vilket innebar att i både final och semifinaler genererade jurygruppernas röster och tittarrösterna 12, 10, 8-1 poäng var, istället för en gemensam poängsättning. Dubbelt så många poäng delades alltså ut från och med detta år, vilket är förklaringen till de jämförelsevis höga poängsummorna.

Observera att listorna inte bara innehåller vinnarländer utan även övriga topplacerade länder. Länder som ej är vinnare har grå bakgrund.

Maratontabell 
Nedan listas de länder som fått högst totalpoäng i finalerna sedan 1957 och semifinalerna sedan 2004 (inklusive från 1993 och 1996).

 Länder som aldrig deltagit i en semifinal.

Flest vinster och sistaplatser

Finaler 1956–2019, 2021– 

(* = Med noll poäng)

Semifinaler 2004–

Medelplaceringar för alla länder 
Nedan listas alla länders medelplaceringar sedan 1956 och fram till 2018.

Flest deltagande i tävlingen 
Här listas de elva länder som har deltagit flest gånger i tävlingen.

Flest deltagande räknat i rad 
Här listas de elva länder som har deltagit flest gånger i tävlingen räknat i rad. En sådan svit avbryts när ett land antingen valt att hoppa av ett år eller inte fått delta ett år.

Flest deltagande räknat i rad utan avbrott fram till idag 
Här listas de elva länder som har deltagit flest gånger i tävlingen utan avbrott fram till 2021, med andra ord de längsta pågående sviterna. Sviten bryts så fort ett land väljer/tvingas att lämna tävlingen.

Flest finaler 
Här listas de tio länder som har tävlat flest gånger i finaler.

Flest finaler räknat i rad 
Här listas de elva länder som har tävlat flest gånger i finaler räknat i rad. En sådan svit avbryts när ett land antingen valt att hoppa av ett år, inte fått delta ett år eller inte kvalificerat sig till en final.

Flest finaler räknat i rad utan avbrott fram till idag 
Här listas de elva länder som har tävlat flest gånger i finaler utan avbrott fram till 2018, med andra ord de längsta pågående sviterna. Sviten bryts så fort ett land väljer/tvingas att lämna tävlingen eller inte kvalificerat sig till en final.

Längsta uppehåll i tävlingen 
Här följer de tio längsta uppehållen som gjorts mellan deltagande i tävlingen.

Flest misslyckade kvalificeringar till final 
Här listas de tolv länder som har misslyckats flest gånger att kvalificera sig till final.

Flest misslyckade kvalificeringar till final räknat i rad 
Här listas de sexton länder som har misslyckats flest gånger att kvalificera sig till final räknat i rad. En sådan svit avbryts när ett land antingen valt att hoppa av ett år, inte fått delta ett år eller kvalificerat sig till en final.

Åldersrekord i Eurovision Song Contest

Lista över äldsta Eurovisiondeltagarna 
Här följer en lista över de äldsta deltagarna i Eurovision Song Contest.

Lista över de äldsta Eurovisionvinnarna 
Här följer en lista över de äldsta Eurovisionvinnarna.

Lista över yngsta Eurovisiondeltagarna 
Här följer en lista över de yngsta deltagarna i Eurovision Song Contest. Sedan 1990 måste representanten för ett land ha fyllt 16 år innan finalen.

Externa länkar 
 Eurovision.tv 
 Open Directory Project: Eurovision Song Contest 
 Eurovision Song Contest History 
 ESCtoday.com 
 The Diggiloo Thrush 
 Poplight.se 
 ESC Sweden 
 Eurovision Song Contest Historik 1956-2005 
 SONGCONTEST 
 Eurovision Song Contest 

Eurovision Song Contest